El Ajedrez con diferentes ejércitos (o ajedrez Betza) es una variante del ajedrez en la que ambos jugadores utilizan diferentes conjuntos de piezas mágicas. Hay varios ejércitos con igualdad de fortaleza para elegir, incluido el ejército FIDE. En todos los ejércitos los reyes y los peones son los mismos que en el ajedrez de la FIDE.

Reglas 
Antes de que los jugadores elijan sus ejércitos definitivamente, predefinen las reglas del torneo. Esto puede hacerse al azar o en secreto por ambos jugadores. Cada jugador puede elegir entre 4 ejércitos: el Fabuloso ejército FIDE, donde las piezas se mueven como en el ajedrez estándar, el de Colorbound Clobberers (Atacantes de color forzado), Nutty Knights (Caballos chiflados) o Remarkable Rookies (Notables torres). 

Todos los ejércitos están diseñados para ser iguales en fuerza, pero tienen propiedades significativamente diferentes. Los Reyes y peones mueven igual que en el ajedrez para todos los ejércitos. Los peones pueden sólo promover a piezas correspondientes a su ejército al empezar. El enroque es igual que en el ajedrez estándar con la excepción del caso cuando la torre es sustituida por un colorbound, como en el ejército colorbound clobberers. En este último caso, el rey hace un enroque largo cuando se traslada a b1 y la torre se mueve a c1. Esto asegura de que una pieza colorbound no cambia su color de escaque.

Muchas piezas en los siguientes ejércitos son combinaciones de piezas de ajedrez estándar y 4 piezas mágicas: las alferzas, el alfil mágico (representado por un elefante), el wazir y el dabbaba (véase el movimiento de sus diagramas más arriba). El juego se puede jugar con las piezas de ajedrez estándar y los siguientes diagramas de movimiento usan las piezas estándar como tales (salvo las reinas).

Colorbound Clobberers

Nutty Knights

Remarkable Rookies

Otros ejércitos 
Los cuatro ejércitos descritos anteriormente han sido probados en el juego por Ralph Betza y seleccionados por ser los más equilibrados. Aquí hay otros ejércitos, inventados por Betza y otras personas:
Ejército de Amazonas (Ralph Betza);
 Sidras cilíndricas (Ralph Betza);
 Fizzies Luchadores (Peter Aronson);
 FIDEs Delanteros (Ralph Betza);
 Reyes Pizza (John Lawson);
 Maseros Meticulosos (Ralph Betza);
 Conmutadores fugitivos (Jörg Knappen).

En la versión original del juego había 8 ejércitos y en éstos, el rey movía diferente al rey en el ajedrez estándar. En vez de los peones comunes, podían elegirse peones mágicos, por ejemplo los peones de berolina. De todas formas, después Betza abandonaría la idea de usar piezas mágicas para el rey y los peones y redujo el número de ejércitos a cuatro.

Referencias 

Variantes de ajedrez